The Minarets ist der Name folgender Erhebungen:

 The Minarets (Neuseeland), Berg auf der Südinsel von Neuseeland
 The Minarets (Kalifornien), Berggruppe in der Sierra Nevada

Siehe auch:
 The Minaret, Felssäule auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Minaret Peak (Begriffsklärung)